Gołębiewo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gołębiewo (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Wiersbau, 1928 bis 1945 Taubendorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Gołębiewo (deutsch Taubenwasser), Stadtteil von Gdynia (Gdingen), Woiwodschaft Pommern, siehe Gdynia#Stadtgliederung
 Gołębiewo, Dorf in der Gmina Radzyń Chełmiński (Rehden), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Gmina Radzyń Chełmiński
 Lochstab von Gołębiewo, Kultstab der Mittelsteinzeit
 Gołębiewo Średnie (Mittel Golmkau), Dorf und Schulzenamt in der Gmina Trąbki Wielkie (Groß Trampken), Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Trąbki Wielkie
 Gołębiewo, seit 2012: Gołębiewo Wielkie (Groß Golmkau), Dorf in der Gmina Trąbki Wielkie (Groß Trampken), Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Trąbki Wielkie
 Gołębiewo (Soltnitzer Mühle), Siedlung in der Landgemeinde Szczecinek (Neustettin), Woiwodschaft Westpommern, siehe Gmina Szczecinek#Gemeindegliederung